Nictheroyense Football Club foi uma agremiação esportiva da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, fundada em 1913.

Citadinos 
 Campeonato Fluminense de Futebol: 1 (1918)
 Campeonato Niteroiense de Futebol: 1 (1937)

Clubes de futebol extintos de Niterói
Clubes esportivos fundados em 1913
Fundações no Rio de Janeiro em 1913